Glyptostoma newberryanum är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1858.  Glyptostoma newberryanum ingår i släktet Glyptostoma och familjen Megomphicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
newberryanum